Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2021 fand vom 2. bis zum 5. September in Timmendorfer Strand statt. Sie bildete den Abschluss der German Beach Tour 2021. Austragungsort war traditionell die Ahmann-Hager-Arena. Titelverteidigerin Chantal Laboureur und ihre neue Partnerin Sarah Schulz gewannen das Endspiel der Frauen gegen Karla Borger und Julia Sude. Kim Behrens und Sandra Ittlinger erreichten den dritten Rang. Alexander Walkenhorst und Sven Winter setzten sich im Finale der Männer gegen Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms durch und gewannen damit erstmals gemeinsam ein Turnier der deutschen Serie. Die Titelverteidiger Julius Thole und Clemens Wickler wurden Dritte. In der Ahmann-Hager-Arena wurden beim Turnier 2021 erstmals Spiele unter Flutlicht ausgetragen.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Die German Beach Tour 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht im üblichen Modus ausgetragen werden. Es gab sechs als Qualifier bezeichnete Turniere und den Wettbewerb King of the Court, bei denen die Teams Punkte sammeln konnten.

Turniermodus 
Die Gruppenphase wurde in je vier Gruppen à vier Teams ausgetragen. Jedes Team hatte zwei Spiele. Die vier Gruppensieger waren direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die Gruppenzweiten und -dritten spielten zunächst das Achtelfinale. Danach folgten die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale.

Spielplan Männer

Spielplan Frauen

Medien 
Sport1 übertrug von Freitag bis Sonntag einige Spiele der deutschen Meisterschaft, darunter die Halbfinalpartien und die Endspiele, live im Free-TV. Außerdem wurden alle Spiele auf dem YouTube-Kanal des DVV gezeigt.

Weblinks 
 Offizielle Website der German Beach Tour
 Informationen bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

2021
Volleyballveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland